Anno uno – film del 1974 di Roberto Rossellini
Anno uno – film del 2009 di Harold Ramis
Batman: Anno uno – fumetto di Frank Miller
Announo – programma televisivo italiano